

Patronyme 

 Charles-Moÿse Goulier, officier du Génie

Toponyme
 Goulier, ancienne commune de l'Ariège 
 Goulier Neige, station de sports d'hiver
Homonymie de patronyme
Patronyme français